Чахырлы () — селение в Имишлинском районе Азербайджана.

География
Населённый пункт расположен в Муганской степи, на правом берегу реки Аракс.

Название
В русской дореволюционной литературе можно встретить написания «Чахырлу», «Чахирлы».

История

В течение XIX—XX веков селение принадлежало Российской империи. Оно входило в состав Джеватского уезда Бакинской губернии. Из Чахырлы выделилась деревня «Чахирлу-Сеидляръ», что отмечено в одном из источников второй половины XIX века.

В 1880-х годах Чахырлы, наряду с селениями (орфография их написания сохранена) Имам-Кули-беклы, Мазрали верхніе и Сеидляръ была частью Чахирлинского сельского общества данного уезда. В начале XX века Чахирлинское общество включало шесть населённых пунктов (орфография их написания сохранена): Чахирлы, Имамкули-беклы (Муганлы), Мазрали, Сеидляръ, Хубіарлы и Шамамедты.

Население
Чахырлы населяют азербайджанцы, которых в царское время именовали «татарами». Статистические материалы XIX века сообщают, что помимо «татар» здесь также проживали шахсевены, которые являются этнографической группой азербайджанцев.

XIX век
По данным же списков населённых мест Бакинской губернии от 1870 года, составленных по сведениям камерального описания губернии с 1859 по 1864 год, здесь имелось 74 двора и 310 жителей (178 мужчин и 132 женщины), представленные шахсевенами и «татарами», при этом все жители — шииты.

Согласно сведениям 1873 года, опубликованным в изданном в 1879 году под редакцией Н. К. Зейдлица «Сборнике сведений о Кавказе», в казённой деревне «Чахирлу» было уже 27 дворов и 142 жителя (88 мужчин и 54 женщины), а в выделившейся из неё владельческой деревне «Чахирлу-Сеидляръ» 31 двор и 172 жителя (98 мужчин и 74 женщины) и в обоих населённых пунктах проживали шахсевены и «татары», а жители были шиитами по вероисповеданию.

Из материалов посемейных списков на 1886 год следует, что все 210 жителей (122 мужчины и 88 женщин; 36 дымов) являлись «татарами»-шиитами (азербайджанцами-шиитами), а по сословиям 185 из них — крестьяне на казённой земле  (106 мужчин и 79 женщин; 32 дыма) и 25 — высшее мусульманское сословие (16 мужчин и 9 женщин).

XX век
В «Кавказском календаре» на 1910 год читаем, что в Чахырлы за 1908 год было 453 жителя, преимущественно «татар» (азербайджанцев).

По сведениям же Списка населённых мест, относящегося к Бакинской губернии и изданного Бакинским губернским статистическим комитетом в 1911 году, в селении насчитывалось 215 жителей «татарской» (азербайджанской) национальности (120 мужчин и 95 женщин; 39 дымов), из которых 193 человека — поселяне на владельческой земле (105 мужчин и 88 женщин; 35 дыма) и 22 человека — дворяне и беки (15 мужчин и 7 женщин; 4 дыма). Те же материалы сообщают, что здесь были два лица мужского пола «грамотных на туземном языке».

Согласно материалам издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта Азербайджанской ССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года в Бала-Чахырлы (Bala-Caxьrlь) 43 хозяйства и 161 человек (84 мужчины и 77 женщин), а в Беюк-Чахырлы (Bɵjyk-Caxьrlь) 85 хозяйств и 274 человека (141 мужчина и 133 женщины) коренного населения (то есть приписанного к данному селу). В этих же материалах указано, что весь Мезралинский сельсовет Карадонлинского района (Бала-Чахырлы, Беюк-Чахырлы, Имамкулубейли, Мезрали, Муганлы, Сеидлар и Хубярлы) в национальном плане на 99,0 % состоял из «тюрок» (азербайджанцев).

Примечания 

Населённые пункты Имишлинского района